Free Your Mind – premio assegnato da MTV
Free Your Mind... and Your Ass Will Follow – album del 1970 dei Funkadelic
Free Your Mind – singolo del 1992 delle En Vogue
Free Your Mind – EP del 2009 degli Anarbor
Free Your Mind – album del 2013 dei Cut Copy
Free Your Mind – singolo del 2013 dei Cut Copy